Passo di Vrata – valico che, secondo alcune diffuse convenzioni, segna l'estremità orientale delle Alpi italiane. Si trova in Croazia
 Vrata (Croazia) –  frazione del comune croato di Fužine, situata sul passo omonimo
 Vrata (Romania) – comune della Romania